Мария Гайдар: Гайдар, Мария Лукинична (1920—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Гайдар, Мария Егоровна (род. 1982) — российский и украинский политик, советник президента Украины, депутат Одесского областного совета.